Saritschtschja (ukrainisch , russische Entsprechung meist Saretschje/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Saritschtschja (Nyschnjohirskyj), Dorf im Rajon Nyschnjohirskyj

Oblast Chmelnyzkyj:
Saritschtschja (Bilohirja), Dorf im Rajon Bilohirja
Saritschtschja (Isjaslaw), Dorf im Rajon Isjaslaw

Oblast Dnipropetrowsk:
Saritschtschja (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk

Oblast Iwano-Frankiwsk:
Saritschtschja (Bolechiw), Dorf im Stadtkreis von Bolechiw
Saritschtschja (Nadwirna), Dorf im Rajon Nadwirna

Oblast Kiew:
Saritschtschja (Wassylkiw), Dorf im Rajon Wassylkiw

Oblast Kirowohrad:
Saritschtschja (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska

Oblast Lwiw:
Saritschtschja (Jaworiw, Mostyska), Dorf im Rajon Jaworiw, Stadtgemeinde Mostyska
Saritschtschja (Jaworiw, Sudowa Wyschnja), Dorf im Rajon Jaworiw, Stadtgemeinde Sudowa Wyschnja
Saritschtschja (Sambir, Biskowytschi), Dorf im Rajon Sambir, Landgemeinde Biskowytschi
Saritschtschja (Sambir, Borynja), Dorf im Rajon Sambir, Siedlungsgemeinde Borynja
Saritschtschja (Sambir, Chyriw), Dorf im Rajon Sambir, Stadtgemeinde Chyriw
Saritschtschja (Sambir, Wojutytschi), Dorf im Rajon Sambir, Landratsgemeinde Wojutytschi
Saritschtschja (Stryj), Dorf im Rajon Stryj

Oblast Poltawa:
Saritschtschja (Orschyzja), Dorf im Rajon Orschyzja
Saritschtschja (Pyrjatyn), Dorf im Rajon Pyrjatyn

Oblast Schytomyr:
Saritschtschja (Korosten, Uschomyr), Dorf im Rajon Korosten, Landgemeinde Uschomyr
Saritschtschja (Korosten, Owrutsch), Dorf im Rajon Korosten, Stadtgemeinde Owrutsch
Saritschtschja (Berdytschiw), Dorf im Rajon Berdytschiw

Oblast Sumy:
Saritschtschja (Krolewez), Dorf im Rajon Krolewez
Saritschtschja (Romny), Dorf im Rajon Romny
Saritschtschja (Seredyna-Buda), Dorf im Rajon Seredyna-Buda

Oblast Transkarpatien:
Saritschtschja (Chust), Dorf im Rajon Chust

Oblast Tscherkassy:
Saritschtschja (Korsun-Schewtschenkiwskyj), Dorf im Rajon Korsun-Schewtschenkiwskyj

Oblast Tschernihiw:
Saritschtschja (Semeniwka), Dorf im Rajon Semeniwka
Saritschtschja (Snowsk), Dorf im Rajon Snowsk

Oblast Tscherniwzi:
Saritschtschja (Wyschnyzja), Dorf im Rajon Wyschnyzja

Oblast Winnyzja:
Saritschtschja (Hajssyn), Dorf im Rajon Hajssyn

Oblast Wolyn:
Saritschtschja (Kowel), Dorf im Rajon Kowel
Saritschtschja (Manewytschi), Dorf im Rajon Manewytschi
Saritschtschja (Wolodymyr), Dorf im Rajon Wolodymyr

uk:Заріччя#Україна